Ниже приведён список рек Литвы, длина которых составляет более 100 км.

Список

Литература 
 

 
Литва